Mézes Miklós (1920–2019) demokrata néppárti politikus
Mézes Miklós (1953) agrármérnök, az MTA tagja